Le terme Manouane (incluant la variante Manawan") peut signifier:

Toponymes 

Canada (au Québec)